Chiesa di San Faustino – Ragoli, frazione di Tre Ville
 Chiesa di San Faustino – Vicenza
 Chiesa di San Faustino – Viterbo
 Chiesa di San Faustino in Riposo – Brescia

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita (disambigua)